Пак Ёнми (род. 1991) — спорстменка из КНДР, борец вольного стиля, чемпионка Азии и Азиатских игр.
 Пак Ёнми (род. 1993) — беженка из КНДР.